Mikola ist der Familienname folgender Personen:

 Ananda Mikola (* 1980), indonesischer Autorennfahrer
 Frieda Mikola (1881–1958), österreichische Politikerin (ÖVP)

Siehe auch:
 Mikkola
 Mykola